Alettore – personaggio della mitologia greca, re di Argo e figlio di Anassagora e padre di Ifi
 Alettore – personaggio della mitologia greca, figlio di Epeo e fratello di Hyrmine, fu alleato di Forbante
 Alettore – personaggio della mitologia greca, figlio di Magnete (re di Magnesia) e di Melibea eponima dell'antica città di Melivoia
 Alettore (chiamato anche Elettrione o Alettrione) – personaggio della mitologia greca, padre di Leito
 Alettore – personaggio della mitologia greca, spartano, figlio di Argeo, fu padre di Iphiloche che sposò Megapente